Березичи — населённые пункты:

 Березичи — село в Козельском районе Калужской области России.
 Усадьба Березичи
 Березичи — село в Любешовском районе Волынской области Украины.

См. также 
 Новые Березичи — село в Любешовском районе Волынской области Украины.

Сёла в Козельском районе Калужской области России:
 Село Березичского Стеклозавода;
 Село Березичской Школы-Интернат.